HMS Erebus je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Erebus (1826) 
 HMS Erebus (1916)

Erebus